Меньшагин — фамилия. Известные носители:
 Меньшагин, Борис Георгиевич
 Меньшагин, Владимир Дмитриевич